

Яловець — вулиця у Львові.
 Ялівець (Яловець) — місцевість у Львові.

Населені пункти та їхні частини

 Яловець — село в гміні Любань Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яловець — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Яловець — частина села Щиглиці у гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства

Яловець — село у Словаччині, Тренчинський край, округ Прєвідза
 Яловець — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край, Словаччина.

Інше 
 Яловець — гора заввишки 2645 м, Юлійські Альпи, Словенія.
 Карел Яловець (;  1892) — чеський музикознавець.

Див. також 
 Ялівець (значення)

Примітки